Kansas fait référence à :

Toponymes

État 
 Kansas, un État du Midwest.

Cours d'eau 
 Kansas, rivière de l'État homonyme.

Localités 
 Kansas, localité de l'Alabama.
 Kansas, localité de l'Illinois.
 Kansas, localité de l'Oklahoma.

Musique 
 Kansas, groupe rock américain connu pour sa chanson Dust in the wind (1977).
 Kansas, premier album de ce groupe, sorti en 1974.

Voir aussi 
 
 Kansas of Elsass (de son vrai nom Christian Gyss), artiste, chanteur et comique alsacien.